Rumunjska:
 Vlădești (Argeș, Rumunjska), u županiji Argeș
 Vlădești (Galați, Rumunjska), u županiji Galați
 Vlădești (Vâlcea, Rumunjska), u županiji Vâlcea